Hideyuki Umezu – doppiatore giapponese
 Kazuo Umezu – fumettista giapponese
 Yoshijirō Umezu – generale giapponese